Camarones může znamenat:

 Camarones (Argentina) — město v Argentině
 Camarones (Chile) — město v Chile
 Camarones (Portoriko) — město na Portoriku